Olaszország
Grumello Cremonese ed Uniti, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Grumello del Monte, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében